Буве:

Географічні об'єкти 
 Буве — антарктичний острів, що належить Норвегії.

Прізвище 
 Жан-Батіст Шарль Буве де Лозьє — французький мореплавець, який відкрив острів Буве.
 Жан-Крістоф Буве — французький актор, сценарист та режисер
 Йоахим Буве — французький єзуїт, математик, місіонер у Китаї
 Петер Буве — нідерландський футболіст та тренер
 Франц-Йосиф Буве (1753—1832) — французький адмірал, учасник Революційних та Наполеонівських воєн